Хардангервидда:

 Хардангервидда — горное плато в районе Хардангер западной Норвегии.
 Хардангервидда — крупнейший норвежский национальный парк.